Лига Кариока 2002 () — 101-й розыгрыш чемпионата штата Рио-де-Жанейро по футболу с момента его основания.

Участники

Первая фаза

Кубок Гуанабара

Трофей Рио

Вторая фаза

Группа A

Группа B

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Лига Кариока 2002 на rsssf.com

2003
Бразилия
Спорт в Бразилии в 2002 году